Eckes steht für
die Eckes-Granini Group GmbH, deutscher Safthersteller
die Eckes AG, eine Finanzholding
Eckes Edelkirsch, Likörmarke  der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien

Eckes ist der Familienname von:
 Klaus Zechiel-Eckes (1959–2010), deutscher Historiker
 Ludwig Eckes (1913–1984), deutscher Unternehmer
 Nazan Eckes (* 1976), deutsche Fernsehmoderatorin
 Peter Eckes (1804–1873), Gründer von Eckes (heute Eckes AG)